

Кендрик — місто, штат Айдахо
 Кендрик — місто, штат Оклахома